Денщик:

 Денщик — солдат, состоявший при офицере или чиновнике в качестве казённой прислуги.

Фамилия 
 Денщик, Валерий Анатольевич (1956—2010) — украинский ихтиолог, эколог.
 Денщик, Елена Викторовна (род. 1973) — российская футболистка.

См. также 

 «Денщик и офицер» — рассказ Всеволода Гаршина.
 Денщиков